Храм Фео́дора Стратила́та — название православных храмов, освящённых во имя святого великомученика Феодора Стратилата.

Обиходное название: Феодоровская церковь.

Россия

Владимирская область 
 Церковь Феодора Стратилата — в Александрове.

Вологодская область 
 Церковь Вознесения (Феодора Стратилата) в Спасо-Прилуцком монастыре

Крым 
 Храм Феодора Стратилата в Фуне — в городском округе Алушта (утрачен).
 Храм Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата — в Алуште.
 Храм Феодора Стратилата в монастыре Феодора Стратилата — в Бахчисарайском районе.
 Церковь Феодора Стратилата — в Алупке (не сохранилась).

Московская область 
 Церковь Феодора Стратилата — в селе Большое Колычёво городского округа Коломна.

Новгородская область 
 Церковь Феодора Стратилата на Ручью — в Новгороде.
 Церковь Феодора Стратилата на Щиркове улице — в Новгороде.
 Храм Феодора Стратилата — в селе Верёхново Волотовского района.

Греция 
 Церковь Святых Феодоров — в Афинах.